Valea Vinului ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Vinului (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Valea Vinului (Satu Mare), Gemeinde im Kreis Satu Mare
 Valea Vinului (Maramureș), Tal im Kreis Maramureș